Apsu — antigo nome sumério e acadiano para o mar primevo em baixo do espaço vazio do submundo, também chamado de "abzu"
 Abzû (jogo eletrônico) — jogo deaventura de 2016
 Língua abcázia ou dialeto abžu — idioma falado pelos abecazes

Desambiguações de linguística
Desambiguações de topônimos